Турну́с-Дева́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південь від Парижа, 95 км на південний захід від Тулузи, 29 км на схід від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Турнус-Деван на сайті французького Національного інституту географії
 Турнус-Деван на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Турнус-Деван на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Турнус-Деван на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Турнус-Деван на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї